Zoltan bezeichnet:
 eine Schreibweise des ungarischen Männer-Vornamens Zoltán
 Zoltán, einen ungarischen Großfürsten (ca. 896–950)
 Zoltan (Covasna), ein Dorf in Rumänien

Siehe auch:
 Soltan